Уи́лл Юн Ли (, род. 22 марта 1971, Арлингтон, Виргиния) — американский актёр и мастер боевых искусств корейского происхождения.

Ранняя жизнь и образование 
Ли родился в Арлингтоне, штат Виргиния в семье корейцев. Его отец является грандмастером тхэквондо; Ли начал тренироваться в три года и большую часть молодости преподавал в школе своего отца. Он окончил Калифорнийский университет в Беркли.

Личная жизнь 
В октябре 2010 года Ли женился на актрисе Дженнифер Бирмингем. Их сын родился в июне 2013 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Киноактёры США